

Niemcy 
 Waldheim – dzielnica Hanoweru
 Waldheim – dzielnica gminy Lindlar w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Oberberg
 Waldheim – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Waldheim – dawna wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Rudziska Pasymskie
 Waliszewo
 Wysiecza

Osoby 
 Johann Fischer von Waldheim – niemiecki paleontolog
 Kurt Waldheim – austriacki polityk i dyplomata